Чемпионат Белоруссии по шахматам 2012 прошёл с 12 по 22 января 2012 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

 Категория: 9-я категория (средний рейтинг 2459,67).
 Главный судья: международный арбитр ФИДЕ Дмитрий Лыбин.

Участники

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2012 год в шахматах
Январь 2012 года
Спорт в Белоруссии в 2012 году